Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő, az Anyegin, és sok más remekmű szerzője.

 Puskin, orosz családnév
 Puskin, 1925-ben bemutatott orosz, szovjet film (eredeti címe oroszul: Поэт и царь)
Földrajz
Puskin, Szentpétervár egyik elővárosa, Carszkoje Szelo a város részét képzi
Puskin, a Kaukázus ötödik legmagasabb hegycsúcsa